Aleksandr Vasílievich Výrubov (17 de marzo de 1880-4 de marzo de 1919) fue un aristócrata y militar ruso.

Biografía
Nacido el 17 de marzo de 1880, fue hijo del aristócrata ruso Vasili Nikoláievich Výrubov (1844-1905) y de la princesa Evdokía Aleksándrovna Lvova (1845-1904). Hizo carrera en la marina rusa como oficial naval donde obtuvo los puestos de teniente principal y secretario de la oficina de campo.

Participó en la Guerra ruso-japonesa desde su inicio en la Primera Batalla de Port Arthur como oficial en el acorazado Petropávlovsk.  El 13 de abril de 1904 el almirante Stepán Makárov a bordo del Petropávlovsk salió del puerto para acudir en ayuda de un escuadrón de destructores que había enviado en reconocimiento al norte a Dalny. La flota japonesa estaba esperando, y Makárov se retiró hacia la protección de las baterías de la costa en Port Arthur. Sin embargo, el área había sido minada recientemente por los japoneses.

A las 09:43, Petropávlovsk golpeó tres minas, explotó y se hundió en dos minutos. El desastre mató a 679 tripulantes, 27 oficiales y 652 alistados entre los que se encontraban el almirante Makárov y el pintor de guerra ruso Vasili Vereshchaguin. Solo siete oficiales y 73 hombres fueron rescatados, entre ellos el gran duque Cirilo Vladímirovich de Rusia, primo hermano del zar Nicolás II de Rusia, el almirante Nikolái Matvéievich Yákovlev y el teniente Aleksandr Vasílievich Výrubov.

Después de Port Arthur fue ascendido a comandante de vigilancia del crucero Svetlana como parte del 2.º Escuadrón del Pacífico. Al participar en la batalla de Tsushima, el 14 de mayo de 1905 el crucero Svetlana sufrió graves daños, y el 15 de mayo, se hundió a una profundidad de 600 metros; 167 marineros se ahogaron y murieron por heridas, los 7282 sobrevivientes después de la batalla, entre ellos el teniente Aleksandr Vasílievich Výrubov, fueron capturados y hechos prisioneros del gobierno japonés.

Al regresar de la guerra fue designado oficial en la Cancillería Imperial, en la corte conoció a Anna Aleksándrovna Tanéieva, amiga de la zarina (1884-1964), hija de Aleksandr Serguéievich Tanéiev (1850-1918) jefe de la Cancillería Imperial, y la condesa Nadezhda Illariónovna Tolstaya (1860 - 1937), se casó con ella el 30 de abril de 1907 por consejo de la zarina Alejandra Fiódorovna, la boda se celebró en Tsárskoye Seló y el zar y la zarina fueron testigos. El matrimonio no duró mucho, como resultado de las secuelas de las heridas de guerra, la salud mental física y mental de Aleksandr se deterioró y el matrimonio nunca fue consumado y terminó en divorció.

El divorcio fue un escándalo, la condesa Nadezhda Illariónovna Tolstaya, madre de Anna, llegó a decir tras la Revolución rusa, que el marido de su hija era “completamente impotente, con una psicología sexual extremadamente perversa, que se manifestaba en varios episodios sádicos en los que infringía un gran sufrimiento moral provocado por sentimientos enfermizos". Mientras tanto otras versiones apuntan a que estaba furioso porque Anna era la intermediaria entre Rasputín y la zarina, llegando a tener episodios de violencia para frenar la relación con el místico ruso.

En 1910 se estableció en Kislovodsk, allí se casó ese año con María Aleksándrovna Kiréieva con quien tuvo dos hijas. Murió asesinando durante la Revolución rusa el 4 de marzo de 1919 en Kislovodsk.

Matrimonio y descendencia
De su matrimonio con Anna Aleksándrovna Tanéieva no tuvo descendencia.

En 1910, se casó con María Aleksándrovna Kiréieva, hija de Aleksandr Aleksándrovich Kiréiev y Vera Mijáilovna Obújova, el matrimonio se instaló en Kislovodsk, de esta unión nacieron dos hijas:

María Aleksándrovna Výrubova (1912-2000), se casó con el príncipe Konstantín Aleksándrovich Gorchakov, hijo del príncipe Aleksandr Konstantínovich Gorchakov y Daria Mijáilovna Bíbikova, Dama de Honor de la emperatriz Aleksandra Fiódorovna, tuvieron cuatro hijas:

 La princesa Elena (1935), casada con el conde Jan Dembinsky (1928).

 La princesa Natalia (1939-1992) casada con el barón Franz Shell von Bauschlot (1934).

 La princesa Daría (1944-1992), casada con Andréi Serguéievich Kochubey (1938).

 La princesa Tatiana (1940), casada con el conde Francisco Clemente von Schönborn-Wiesentheid (Una de las hijas de Tatiana es la condesa Alejandra von Schönborn-Wiesentheid, esposa del príncipe de Francisco de las Dos Sicilias).

Olga Aleksándrovna Výrubova (1916-1969), se casó con el conde Serguéi Mijáilovich Tolstói (1911-1996), médico y presidente de la Sociedad de Amigos León Tolstói en Francia, hijo del conde conde Mijaíl Lvóvich Tolstói y Aleksandra Vladímirovna Glébova, por parte de su padre era nieto del escritor ruso el conde León Tolstói. Del matrimonio nacieron tres hijos.

 El conde Aleksandr Serguéievich Tolstói.

 El conde Mijaíl Serguéievich Tolstói.

 La condesa María Serguéievna Tolstaya.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 
 

Nobles de Rusia del siglo XIX
Militares de Rusia del siglo XX
Nobles de Rusia del siglo XX